Combaya (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Combaya (plaats), een plaats in deze gemeente